IBLA Grand Prize (potocznie „IBLA”) to międzynarodowy konkurs muzyki poważnej organizowany corocznie w lipcu w Ragusie na Sycylii we Włoszech od 1991 roku przez dyrektora artystycznego, włoskiego pianistę, dr. Salvatore'go Moltisanti'ego.

Renoma 
Nagrody IBLI przyznaje się przy rekomendacji m.in. burmistrza nowojorskiego Giulianiego, gubernatora stanu Nowy Jork G. Pataki'ego, senatora Alfonsa M. D’Amato; zwycięzcy konkursu byli zachwalani m.in. przez krytyka Martina Bernheimer'a, zwycięzcę Nagrody Pulitzera.

Dzięki kooperacji wójtów gmin: Ragusa, Chiaramonte Gulfi, Comiso, Ispica, Pozzallo, Santa Croce Camerina i Vittoria muzykom daje się możliwość przeżycia niepowtarzalnych występów na świeżym powietrzu na rynkach w/w miast.

Wedle słów dziennikarza i krytyka muzycznego Gordona Sparber'a,
”... Tonąca w słońcu wyspa Sycylia, największa i historycznie najbogatsza na Morzu Śródziemnym, staje się sceną dla konkursu muzyki poważnej IBLA Grand Prize, dziejącego się pomiędzy murami siedemnastowiecznych kamiennych budynków wypełniających nitki wąskich uliczek. Skaliste miasto zdaje się leżeć tylko kilka kilometrów od miejsca, gdzie Morze Jońskie styka się ze Śródziemnym w południowo-wschodnim rogu Sycylii. Słuchanie dźwięków fortepianu w tej atmosferze jest niesamowite, myślę, że trochę jak otwieranie ornamentalnego, starożytnego kufra, by odkryć, jak bardzo jest przepełniony błyszczącymi klejnotami."

Uczestnictwo 
Każdego lata około setki pianistów, śpiewaków, kompozytorów i instrumentalistów z całego świata zostaje wyselekcjonowanych do wzięcia udziału w konkursie na Sycylii.

Wszystkie aplikacje są przetwarzane przez nowojorskie biuro Fundacji IBLA na Manhattanie gdzie selekcja następuje poprzez staranną ocenę informacji zawartych w aplikacjach uczestników. Głównym językiem selekcji jest angielski; istnieje także możliwość rejestracji przez wolontariuszy włosko- i polskojęzycznych. Występy konkursowe odbywają się wyłącznie we włoskiej Ragusie, gdzie oceniane są zarówno na placach miejskich (Piazza Pola), przez jurorów terenowych, jak i w sali koncertowej Falcone przez międzynarodowe jury.

Konkurs nie wyznaje barier wiekowych; kategorie wiekowe dzielą się na dorosłych i uczestników poniżej 24 roku życia, które dodatkowo mają podział na klasy: A(7-10 lat), B(11-14 lat), C(15-18 lat), D(19-23 lat).

IBLA Grand Prize nie ma ustalonych wymagań programowych; uczestnicy są zachęcani do grania, w kreatywnej i ciekawej konfiguracji, najlepszych utworów jakie mają przygotowane, nacisk kładzie się na muzykalność, ekspresję i emocje związane z interakcją z sycylijską publicznością.

Za dodatkową opłatą zapewnia się indywidualne warsztaty z członkami jury tak jak i transkrypcje ich komentarzy z występów konkursowych.

Jury 
Jury międzynarodowego konkursu IBLA Grand Prize jest jednym z największych i najbardziej zróżnicowanych pośród wszystkich konkursów muzyki poważnej. Każdy występ jest oceniany przez około dwudziestu jurorów, zarówno byłych zwycięzców konkursu jak i m.in. następujące osobistości:
 Marcello Abbado, były dyrektor Konserwatorium Giuseppe Verdi'ego w Mediolanie
 Günther Reinhold, wydział fortepianu Staatliche Hochschule für Musik w Karlsruhe
 Howard Aibel, z Uniwersytetu Północnej Iowy
 Licia Albanese, amerykańska śpiewaczka operowa, członkini rady Fundacji Licia Albanese-Puccini w Nowym Jorku
 Lady Dewi Sukarno, żona Sukarno, pierwszego prezydenta Indonezji
 Baronessa Mariuccia Zerilli-Marimò, włoska działaczka charytatywna
 Sherman Banks, założyciel programu miast partnerskich z Little Rock
 Jeffrey James, dyrektor projektowy Angelok Classics Records
 Fernando Laires, założyciel American Liszt Society.

Międzynarodowy konkurs Bartóka-Kabalewskiego-Prokofiewa 
Równolegle z IBLA Grand Prize ma miejsce coroczny konkurs Bartoka-Kabalewskiego-Prokofiewa, rozpoczęty w 1981 na setną rocznicę urodzin Béli Bartóka. Konkurs nie ma ograniczeń wiekowych, a utwory trzech tytułowych kompozytorów mogą być grane w dowolnym układzie, z pamięci. Regulamin konkursów zezwala uczestnikom na wzięcie udziału w obu symultanicznych konkursach.

Zwycięzcy 
Misją IBLA Grand Prize, od pierwszej edycji konkursu z okazji 500-lecia odkrycia Ameryki przez Krzysztofa Kolumba, jest odkrywanie nowych talentów muzyki poważnej na świecie. Nagrodę dla zwycięzców stanowi tournée po całych Stanach Zjednoczonych które ma na celu pomoc w rozwinięciu kariery koncertowej muzyków i nawiązaniu cennych kontaktów w świecie muzyki.

W historii konkursu, zwycięzcy mieli okazję zagrać m.in. w Alice Tully Hall Lincoln Center, Tokijskiej Opera City Concert Hall, sali koncertowej im. Czajkowskiego w Moskwie.

W ostatnich latach zwycięzcy konkursu grali podczas tournée w:

 Carnegie Hall w Nowym Jorku
 New York University Casa Italiana Zerilli-Marimo's Hall
 Radford University w Wirginii
 University of Arkansas w Little Rock
 Berklee School of Music w Bostonie
 Minot University w Dakocie Północnej

Polacy w IBLA Grand Prize 
Polacy brali udział w wielu edycjach konkursu. W 20. edycji konkursu w lipcu 2011 roku następujący Polacy współorganizują koncerty i współprowadzą biuro IBLI:
 Maciej Granat
 Voytek Westphal

Polscy zwycięzcy konkursu:
 2003/04 Zwyciężczyni Top Winner - Anna Rutkowska-Schock, fortepian
 2004 Nagroda Prokofiewa - Aleksanda Szeredi, fortepian
 2006 Nagroda Kabalewskiego - Maciej Granat, fortepian
 2006 Nagroda Blocha i nagroda Most Distinguish Musician - Łukasz Lagun-Kuźmiński, skrzypce
 2010 Nagroda Mendelssohna i Guibaiduliny - Rafal Łuc, akordeon
 2013 Nagroda Most Distinguished + nagroda specjalna Szamo - Michał Gajda, akordeon
2013 Nagroda Most Distinguished - duet Adam Woch (gitara), Robert Guzik (gitara)
 2016 Nagroda główna Top Prize + William Modica and Concetta Giordanella Modica Memorial Award - duet akordeon i fortepian, Michał Gajda (akordeon), Julia Wolańska-Gajda (fortepian)
 2016 Nagroda Most Distinguished - Adam Łukawski, kompozytor za „Visions of Consciousness” three diptychs for piano

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 IBLA Foundation Oficjalna strona konkursu w języku angielskim

Konkursy muzyki poważnej
Muzyka we Włoszech
Ragusa